Цоргонь лига 2012/13 — 20-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словакии по футболу. Чемпионский титул защищает «Жилина».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круги

Третий круг

Ссылки 
 futbalsfz.sk

Чемпионат Словакии по футболу
Словакия